Deux navires de la Kaiserliche Marine et un de la Reichsmarine ont porté le nom de Karlsruhe, d'après la ville allemande du même nom :
le , un croiseur léger de la classe du même nom lancé en 1912 ;
le , un croiseur léger de la  lancé en 1916 ;
le , un croiseur léger de la  lancé en 1927.

Karlsruhe